Gration Matovu (Dar es-Salaam, 1926. november 1. –) tanzániai nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Gration Herman Matovu. Polgári foglalkozása sportvezető.

Pályafutása
A játékvezetésből 1956-ban Dar es Salaamban vizsgázott. A Dar es Salaami labdarúgó-szövetség által üzemeltetett bajnokságokban kezdte szolgálatát. A TFF Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a First Division League, majd 1961-től a Premier League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. Pályafutása alatt mintegy  mérkőzésen szerepelt (játékvezető, partbíró). A  nemzeti játékvezetéstől 1977-ben visszavonult.

A Tanzániai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1964-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság, Afrikai nemzetek kupája), valamint klubmérkőzést vezetett., vagy működő társának partbíróként segített. A nemzetközi játékvezetéstől 1977-ben búcsúzott. Nemzetközi mérkőzéseinek száma: 30.

Az 1974-es labdarúgó-világbajnokságon és az 1978-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket a CAF zónában irányított. 

Az 1974-es afrikai nemzetek kupája valamint az 1976-os afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornán a CAF JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Az aktív pályafutását befejezve a TFF JB tagjaként, elnökeként szolgálta a labdarúgást. Tanácsadóként, sportvezetőként tevékenykedett Tanganyikában, Kenyában és Ugandában. 1975-ben a nemzetközi játékvezetés hírnevének erősítése, hazájában 10 éve a legmagasabb Ligában (osztályban) folyamatosan tevékenykedő, eredményes pályafutása elismeréseként, a FIFA JB felterjesztésére az 1965-ben alapított International Referee Special Award címmel és oklevéllel tüntette ki. 2006-ban még aktívan dolgozott.

Források 

Tanzániai labdarúgó-játékvezetők
1926-ban született személyek
Élő személyek